Vicente Gonzaga (en italiano Vincenzo Gonzaga) puede referirse a:
 Juan Vicente Gonzaga (1540 - 1591), general de la orden de Malta y cardenal de la iglesia católica; 
 Vicente I Gonzaga de Mantua (1562 - 1612), duque de Mantua y de Montferrato; 
 Vicente II Gonzaga de Mantua (1594 - 1627), hijo y heredero del anterior; 
 Vicente Gonzaga Doria (1602 - 1694), sucesivamente virrey de Galicia, de Cataluña, de Sicilia y gobernador del Consejo de Indias; o
 Vicente Gonzaga de Guastalla (1634 - 1714), duque de Guastalla, sobrino del anterior.